Karabatic ou Karabatić (prononcé ) est un patronyme notamment porté par :
 Branko Karabatić, joueur croate et entraîneur de handball, père des deux suivants ;
 Luka Karabatic, joueur français de handball ;
 Nikola Karabatic, joueur français de handball.